Baśnie tysiąca i jednej nocy – zbiór baśni i legend arabskich 
 Baśnie tysiąca i jednej nocy – film z 1990 roku, znany też pod tytułem Szecherezada
 Baśnie tysiąca i jednej nocy – serial animowany z 1993 roku (reż. René Huchez, Bahram Rohan)
 Baśnie tysiąca i jednej nocy – miniserial z 2000 roku, znany też pod tytułem Opowieści Szecherezady